Gavião
 Gavião (futebolista)
 Gaviões (grupo indígena)

Localidades 

 Gavião (Bahia)
 Gavião (Eugenópolis)

 Gavião (Portugal)
 Gavião (Vila Nova de Famalicão)
 Gavião (freguesia)